Атаманенко — украинская фамилия. 

Известные носители:
 Атаманенко, Алекс (род. 1945) — канадский политик.
 Атаманенко, Николай Иванович — директор Белгородского филиала ОАО ЦНПО «КАСКАД».
 Атаманенко, Виктор Николаевич — генеральный директор ЗАО РМЗ «Иволга».
 Атаманенко, Сергей Сергеевич (род. 1979) — украинский спортсмен-паралимпиец, Заслуженный мастер спорта Украины.
 Атаманенко, Юрий Николаевич (род. 1970) — глава города Майский, Кабардино-Балкария.